Катарі́на (; —) — португальська інфанта. Представниця Авіської династії. Народилася у Лісабоні, Португалія. Четверта донька і сьома дитина португальського короля Дуарте й арагонської інфанти Леонори. Була обіцяна наваррському королю Карлу IV, але той передчасно помер (1461). Після цього прийняла чернечий постриг й монастирі кларисок. Автор декількох праць релігійно-дидактичного характеру. Померла в Лісабоні, Португалія. Похована у Беатському монастирі. Перепохована у столичному Кармелітському монастирі. Також – Катарі́на Португа́льська ().

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
  
  
  
  
  
 
  
 
 Дядьки і тітки по батьковій лінії:

Родовід

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Поховані в Беатському монастирі
Жінки XV століття